Блужа  — топоним:

Белоруссия 
 Блужа — агрогородок, центр Блужского сельсовета, Пуховичский район, Минская область
 Блужа — посёлок, Блужский сельсовет, Пуховичский район, Минская область
 Блужа — деревня, Блужский сельсовет, Пуховичский район, Минская область

См. также 
 Блужа — остановочный пункт электропоездов возле одноимённой деревни.